Helvecia (Argentina)
 Helvécia (Hongarije)